żmijowiec (Echium) – rodzaj roślin należący do rodziny ogórecznikowatych
 żmijowiec – ryba z rodzaju Chauliodus
 Żmijowiec – szczyt w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie)
1 miejscowość w Polsce:
 Żmijowiec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód